Михаил Григорьевич Ананьевский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в селе Липовка. Член КПСС.

С 1953 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1953—1989 гг. — инженер-металлург, мастер, начальник смены, главный инженер Череповецкого металлургического завода, 

В 1973 - 1981 годах - директор Череповецкого металлургического завода имени 50-летия СССР.

В 1981 - 1987 годах - начальник отдела чёрной металлургии Госплана СССР.

в 1987 - 1990 - заместитель председателя Госснаба СССР.

За разработку высокоэффективных систем регулирования профиля валков и модернизацию листовых станов с целью увеличения их производительности, улучшения качества продукции и экономии металла был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области техники 1973 года.

За создание принципиально новой системы станов для прокатки профилей высокой точности был в составе коллектива удостоен Ленинской премии 1980 года.

Живёт в Москве.

Ссылки 
 Ананьевский 

Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС